Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков - это договор Организации Объединенных Наций о стандартах брака. Договор был открыт для подписания и ратификации резолюцией 1763 A (XVII) Генеральной Ассамблеи 7 ноября 1962 года и вступил в силу 9 декабря 1964 года путем обмена письмами (статья 6). Конвенцию подписали 16 стран, участников - 55.  Конвенция основана на статье 16 Всеобщей декларации прав человека.  Конвенция подтверждает консенсуальный характер браков и требует от сторон установить законом минимальный возраст вступления в брак и обеспечить регистрацию браков .

История 
Идея Конвенции впервые появилась во время принятия Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, принятой Конференцией полномочных представителей в 1956 г.  Эта Конвенция 1956 года включала статьи, в которых утверждалось, что несовершеннолетние и принудительные браки являются формой рабства. В статье 1 Конвенции некоторые виды брака квалифицируются как рабство. Конвенция гласит, что государства должны осуществить (постепенно и в кратчайший по возможности срок) полную отмену или упразднение институтов или практику, которые включают принудительный брак за плату, передача женщины из ее семьи за вознаграждение, передача женщины, в случае смерти мужа, по наследству.

Резюме статей 
Статья 1. Брак должен заключаться с «полного и свободного согласия» обеих сторон.

Статья 2: Государства-участники Конвенции устанавливают законы о минимальном возрасте вступления в брак.

Статья 3. Браки должны регистрироваться соответствующим органом.

Статья 4: Конвенция открыта для подписания до 31 декабря 1963 года и подлежит ратификации.

Статья 5: Конвенция открыта для присоединения для всех государств, указанных в статье 4.

Статья 6: В этой статье подробно описывается дата присоединения для всех государств, которые являются участниками Конвенции.

Статья 7: В этой статье описывается процесс денонсации Конвенции.

Статья 8: Споры по вопросам толкования или применения должны передаваться в Международный Суд .

Статья 9: Генеральный секретарь уведомляет соответствующие стороны о подписях, документах, дате вступления Конвенции в силу, уведомлениях о денонсации и аннулировании.

Статья 10: Конвенция публикуется на нескольких языках и хранится в архивах Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь направляет копию соответствующим сторонам.

Список подписантов и сторон

Статус детского брака 
Несмотря на развитие этой конвенции, детские браки и принудительные браки по-прежнему являются проблемой во всем мире. В 2020 году более 12 миллионов девочек были принуждены к вступлению в брак

См. также 

 Всеобщая декларация прав человека
 Торговля людьми
 Комиссия ООН по положению женщин
 Закон о возрасте вступления в брак 1929 года
 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия

Ссылки 

Международные договоры США
Международные договоры Венесуэлы
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Швеции
Международные договоры ЮАР
Международные договоры Словакии
Международные договоры Югославии
Международные договоры Румынии
Международные договоры Филиппин
Международные договоры Норвегии
Международные договоры Новой Зеландии
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Мексики
Международные договоры Киргизии
Международные договоры Исландии
Международные договоры Гватемалы
Международные договоры ГДР
Международные договоры ФРГ
Международные договоры Франции
Международные договоры Финляндии
Международные договоры Дании
Международные договоры Чехии
Международные договоры Чехословакии
Международные договоры Кубы
Международные договоры Хорватии
Международные договоры Боснии и Герцеговины
Международные договоры Азербайджана
Международные договоры Австрии
Международные договоры Аргентины
Возраст человека и законодательство
Договоры и конвенции ООН